

Persone
 Ignazio Silone, pseudonimo e poi anche nome legale di Secondo Tranquilli (1900-1978) – scrittore, drammaturgo e politico italiano
 Quinto Poppedio Silone, in latino Quintus Poppaedius Silo (...–88 a.C.) – uno dei due comandanti in capo degli italici ribelli nella guerra sociale contro Roma

Altro
Il caso Silone – saggio di Giuseppe Tamburrano
 Palazzo Silone, già Palazzo Con-Bit – moderno palazzo dell'Aquila, sede della giunta e della presidenza della Regione Abruzzo
 Premio Ignazio Silone per la cultura – premio internazionale dedicato allo scrittore
 Processo a Silone, sottotitolo La disavventura di un povero cristiano – saggio di Giuseppe Tamburrano, Gianna Granati e Alfonso Isinelli